Ви́ктор Петре́нко:
 Петренко, Виктор Васильевич (род. 1969) — советский и украинский фигурист, олимпийский чемпион.
 Петренко, Виктор Васильевич — начальник лаборатории Института сверхпроводимости и физики твёрдого тела Курчатовского института.
 Петренко, Виктор Егорович (1937—2000) — советский и российский учёный в области математики и механики.

 Петренко, Виктор Фёдорович (род. 1948) — российский психолог, член-корреспондент РАН.